La Kypello Kyprou 1978-1979 fu la 37ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell'APOEL Nicosia, che così conquistò il suo undicesimo titolo.

Formula
Le squadre partecipanti furono 36; erano previsti sei turni: un preliminare, un primo turno, ottavi, quarti, semifinali e finale tutti di sola andata, con eventuale ripetizione in caso di pareggio. La finale fu giocata il 24 giugno 1979 allo Stadio GSP.

Risultati

Turno Preliminare

Primo turno

Tabellone degli ottavi

Note

Voci correlate
 A' Katīgoria 1978-1979

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1978
Calcio nel 1979
1978-79